Шаг может означать следующее:

Движение 
 Шаг — движение ногой при ходьбе.
 Шаг — способ передвижения военнослужащего (строевой и походный шаг)
 Шаги в фигурном катании
 Шаг — самый медленный аллюр лошади.

Расстояние 
 Шаг — расстояние между основными поперечными несущими конструкциями (колоннами, стенами).
 Шаг — единица длины, равная расстоянию между стопами ног при движении.

Другое 
 Шаг алгоритма — единичная операция, совершаемая в процессе исполнения алгоритма.
 Скалы Шаг — скалы около Южной Георгии в море Скоша.
 Шаг — украинское название польско-литовской серебряной монеты в три гроша (трояк) и медной российской в две копейки.
 Шаг — разменная денежная единица Украины в 1918—1919 годах, равная 1/100 гривны.
 «Шаг» — альбом латвийского коллектива Brainstorm, вышедший в 2009 году.
 «Шаг» — советско-японский фильм 1988 года.

См. также